308-я штурмовая авиационная Краковская Краснознамённая ордена Суворова дивизия (308-я шад) — соединение Военно-Воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА штурмовой авиации, принимавшее участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования дивизии 

 308-я штурмовая авиационная дивизия;
 308-я штурмовая авиационная Краснознамённая дивизия;
 308-я штурмовая авиационная Краковская Краснознамённая дивизия;
 308-я штурмовая авиационная Краковская Краснознамённая ордена Суворова дивизия;
 Войсковая часть (Полевая почта) 21327.

История и боевой путь дивизии 
308-я штурмовая авиационная дивизия сформирована 1 марта 1943 года Приказом НКО СССР в составе авиации Резерва Ставки ВГК под Тулой путем придания штурмовых авиаполков. После формирования вошла в состав формирующегося 3-го штурмового авиакорпуса Резерва Ставки ВГК. С 28 мая дивизия в составе корпуса вошли в подчинение 15-й воздушной армии Брянского фронта и в июле приступили к боевым действиям в Орловской и Брянской наступательных операциях, поддерживая войска фронта в наступлении из района Мценска на Орел, Брянск и Гомель.

В ноябре 1943 года дивизия переброшена в район Великие Луки на 1-й Прибалтийский фронт, где базировалась до весны 1944 года. Дивизия поддерживала войска фронта в Городокской операции, в частных операциях на витебском и полоцком направлениях. Летом 1944 года дивизия в составе 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта принимала участие в Белорусской, Витебско-Оршанской, Минской, Вильнюсской и Каунасской операциях, затем в боях под Шяуляем. Дивизия отличился в боях при освобождении городов Витебск, Дубровно и Лида. В ходе этих операций дивизия поддерживала соединения и части 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса в боях за Минск. За отличие в боях полкам дивизии присвоены почетные наименования Витебский и Оршанский.

В последующем дивизия вела боевые действия по освобождению Прибалтики, действовала под Вильно, участвовала в разгроме танковых и механизированных колонн противника под Шяуляем, в прорыве оборонительного рубежа в Восточной Пруссии. В октябре 1944 года дивизия был перебазирована из-под Каунаса на 1-й Прибалтийский фронт и участвовала в освобождении Риги. За образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при прорыве обороны противника юго-восточнее города Рига и проявленные при этом доблесть и мужество дивизия награждена орденом Красного Знамени.

Осенью 1944 года дивизия переброшена на 1-й Украинский фронт в район Броды, где вела подготовку к боям с сандомирского плацдарма. Зимой 1944 года и в течение 1945 года дивизия в составе 3-го штурмового авиакорпуса поддерживала войска фронта в Сандомирско-Силезской, Нижне-Силезской, Верхне-Силезской, Берлинской и Пражской операциях, в боях за освобождение городов Краков, Катовице, Мысловице, Обер-Глогау, Ратибр, Оппельна, Лигниц, Бауцен и далее в наступлении на Дрезден и Прагу.

За отличие в боях при овладении древней столицей и одним из важнейших культурно-политических центров союзной Польши городом Краков — мощным узлом обороны немцев, прикрывающим подступы к Домбровскому угольному району, 308-й штурмовой авиационной Краснознамённой дивизии Приказом НКО на основании Приказа ВГК № 230 от 19 января 1945 года присвоено почётное наименование «Краковская».

Закончила войну дивизия на аэродроме Простеёв (Чехословакия).

В составе действующей армии дивизия находилась с 23 мая 1943 года по 18 марта 1944 года, с 3 июня по 30 сентября 1944 года и с 14 ноября 1944 года по 11 мая 1945 года.

После войны дивизия в составе 3-го штурмового авиакорпуса входила в состав 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта (с 10 июня Центральной группы войск) и базировалась на аэродроме Простеёв (Чехословакия). В августе 1945 года вся дивизия перебазирована на аэродром Винер-Нойштадт в Австрии. В связи с массовым послевоенным сокращением 307-я штурмовая авиационная Лидская Краснознамённая ордена Суворова дивизия в январе 1946 года была расформирована в составе 3-го штурмового авиационного корпуса 2-й воздушной армии Центральной группы войск.

Командир дивизии 
 Подполковник, полковник Чубченков Кирилл Моисеевич, период нахождения в должности: с 8 марта 1943 года по 27 июня 1943 года.
 Полковник Турыкин Григорий Прокофьевич, период нахождения в должности: с 27 июня 1943 года по май 1944 года.
 Полковник Чумаченко Леонид Карпович, период нахождения в должности: с мая 1944 года по январь 1946 года.

В составе объединений

Части и отдельные подразделения дивизии 
За весь период своего существования боевой состав дивизии не претерпевал изменения:

Участие в операциях и битвах 
 Курская битва:
 Орловская стратегическая наступательная операция — с 12 июля 1943 года по 18 августа 1943 года.
 Брянская операция — с 17 августа 1943 года по 3 октября 1943 года.
 Городокская операция — с 13 октября 1943 года по 31 октября 1943 года.
 Белорусская операция «Багратион» — с 23 июня 1944 года по 29 августа 1944 года.
 Витебско-Оршанская операция — с 23 июня 1944 года по 28 июня 1944 года.
 Минская операция — с 29 июня 1944 года по 4 июля 1944 года.
 Каунасская наступательная операция — с 28 июля 1944 года по 28 августа 1944 года.
 Вильнюсская наступательная операция — с 5 июля 1944 года по 20 июля 1944 года.
 Шяуляйская операция — с 5 июля 1944 года по 31 июля 1944 года.
 Висло-Одерская стратегическая наступательная операция
 Сандомирско-Силезская операция — с 12 января 1945 года по 3 февраля 1945 года.
 Нижне-Силезская наступательная операция — с 8 февраля 1945 года по 24 февраля 1945 года.
 Верхне-Силезская наступательная операция — с 15 марта 1945 года по 31 марта 1945 года.
 Берлинская наступательная операция — с 16 апреля 1945 года по 8 мая 1945 года.
 Пражская операция — с 6 мая 1945 года по 11 мая 1945 года.

Почётные наименования 
 308-й штурмовой авиационной Краснознамённой дивизии за отличие в боях при овладении древней столицей и одним из важнейших культурно-политических центров союзной Польши городом Краков — мощным узлом обороны немцев, прикрывающим подступы к Домбровскому угольному району Приказом НКО на основании Приказа ВГК № 230 от 19 января 1945 года присвоено почётное наименование «Краковская».
 135-му штурмовому авиационному полку за отличие в боях за овладение крупным областным центром Белоруссии городом Витебск — важным стратегическим узлом обороны немцев на западном направлении приказом НКО в соответствии с Приказом ВГК № 120 от 25 июня 1944 года присвоено почётное наименование «Витебский».
 624-му штурмовому авиационному полку за отличие в боях при овладении городом и крупным железнодорожным узлом Молодечно – важным опорным пунктом обороны немцев, прикрывающим пути на Вильно и Лиду Приказом НКО на основании Приказа ВГК № 130 от 5 июля 1944 года присвоено почётное наименование «Молодечненский».
 948-му штурмовому авиационному полку за отличие в боях при овладении городом и оперативно важным железнодорожным узлом Орша — мощным бастионом обороны немцев, прикрывающим минское направление приказом НКО от 6 июля 1944 года в соответствии с Приказом ВГК № 121 от 27 июня 1944 года присвоено почётное наименование «Оршанский».

Награды 
 308-я штурмовая авиационная дивизия 22 октября 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при прорыве обороны противника юго-восточнее города Рига и проявленные при этом доблесть и мужество дивизия награждена орденом Красного Знамени.
 308-я штурмовая авиационная Краковская Краснознамённая дивизия за образцовое выполнение боевых заданий командования в боях с немецкими захватчиками при овладении городом Бреславль (Бреслау) и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1945 года награждена орденом «Суворова II степени».
 135-й штурмовой авиационный Витебский полк за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при овладении городом Вильнюс и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июля 1944 года награждён орденом «Красного Знамени».
 624-й штурмовой авиационный Молодечненский полк за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при овладении городами Сосновец, Бендзин, Домброва-Гурне, Челядзь и Мысловице и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1945 года награждён орденом «Богдана Хмельницкого II степени».
 624-й штурмовой авиационный Молодечненский ордена Богдана Хмельницкого полк за образцовое выполнение боевых заданий командования в боях при прорыве обороны немцев и разгроме войск противника юго-западнее Оппельн и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1945 года награждён орденом «Кутузова III степени».
 948-й штурмовой авиационный Оршанский полк за образцовое выполнение боевых заданий командования в боях при прорыве обороны немцев и разгроме войск противника юго-западнее Оппельн и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1945 года награждён орденом «Богдана Хмельницкого II степени».

Благодарности Верховного Главнокомандующего 
Воинам дивизии объявлены благодарности Верховного Главнокомандующего:
 За отличие в боях при овладении городом Вильнюс.
 За прорыв глубоко эшелонированной обороны противника юго-восточнее города Рига, овладении важными опорными пунктами обороны немцев — Бауска, Иецава, Вецмуйжа и на реке Западная Двина — Яунелгава и Текава, а также занятии более 2000 других населенных пунктов.
 За отличие в боях при овладении древней столицей и одним из важнейших культурно-политических центров союзной нам Польши городом Краков — мощным узлом обороны немцев, прикрывающим подступы к Домбровскому угольному району.
 За отличие в боях при овладении в Домбровском угольном районе городами Катовице, Семяновиц, Крулевска Гута (Кенигсхютте), Миколув (Николаи) и в Силезии городом Беутен.
 За разгром окруженной группировки противника юго-западнее Оппельна и овладении в Силезии городами Нойштадт, Козель, Штейнау, Зюльц, Краппитц, Обер-Глогау, Фалькенберг.
 За отличие в боях при овладении городом и крепостью Бреславль (Бреслау).

Отличившиеся воины дивизии 
  Гопник, Хаскель Моисеевич, майор, штурман 948-го штурмового авиационного полка 308-й штурмовой авиационной дивизии 3-го штурмового авиационного корпуса 2-й воздушной армии Указом Президиума Верховного Совета СССР 27 июня 1945 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 8035.
  Козлов, Григорий Филиппович, майор, заместитель командира — инспектор-лётчик по технике пилотирования и теории полётов 135-го штурмового авиационного полка Указом Президиума Верховного Совета СССР 27 июня 1945 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 8041
  Куфонин, Сергей Фёдорович, майор, штурман 135-го штурмового авиационного полка 308-й штурмовой авиационной дивизии 3-го штурмового авиационного корпуса 1-й воздушной армии Указом Президиума Верховного Совета СССР 23 февраля 1945 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 4814
  Кухарев, Иван Миронович, майор, командир 624-го штурмового авиационного полка 308-й штурмовой авиационной дивизии 2-й воздушной армии Указом Президиума Верховного Совета СССР 27 июня 1945 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 6055
  Максимов, Николай Васильевич, капитан, штурман 624-го штурмового авиационного полка 308-й штурмовой авиационной дивизии 3-го штурмового авиационного корпуса 2-й воздушной армии Указом Президиума Верховного Совета СССР 27 июня 1945 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 8000
  Маркин, Вячеслав Витальевич, старший лейтенант, командир эскадрильи 624-го штурмового авиационного полка 308-й штурмовой авиационной дивизии 3-го штурмового авиационного корпуса 2-й воздушной армии Указом Президиума Верховного Совета СССР 27 июня 1945 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 7507
  Путин, Александр Дмитриевич, старший лейтенант, командир эскадрильи 624-го штурмового авиационного полка 308-й штурмовой авиационной дивизии 3-го штурмового авиационного корпуса 2-й воздушной армии Указом Президиума Верховного Совета СССР 27 июня 1945 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 7879
  Соловьёв, Владимир Александрович, майор, штурман 308-й штурмовой авиационной дивизии 3-го штурмового авиационного корпуса 1-й воздушной армии Указом Президиума Верховного Совета СССР 23 февраля 1945 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 4813
  Стрельченко, Владимир Игнатьевич, майор, штурман 948-го штурмового авиационного полка 308-й штурмовой авиационной дивизии 3-го штурмового авиационного корпуса 15-й воздушной армии Указом Президиума Верховного Совета СССР 4 февраля 1944 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 2847.
  Святошенко, Леонид Степанович, капитан, командир эскадрильи 948-го штурмового авиационного полка 308-й штурмовой авиационной дивизии 3-го штурмового авиационного корпуса 2-й воздушной армии Указом Президиума Верховного Совета СССР 27 июня 1945 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 7873.
  Фёдоров, Иван Ильич, капитан, командир эскадрильи 135-го штурмового авиационного полка 308-й штурмовой авиационной дивизии 3-го штурмового авиационного корпуса 15-й воздушной армии Указом Президиума Верховного Совета СССР 4 февраля 1944 года удостоен звания Герой Советского Союза. Посмертно

Базирование

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 The Luftwaffe, 1933- 45
 Авиаторы Второй мировой войны
 «Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941—1945» / М. Л. Дударенко, Ю. Г. Перечнев, В. Т. Елисеев и др. — М.: Воениздат, 1985. — 598 с. Электронная версия

Штурмовые авиационные дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Участники Курской битвы
Участники Брянской операции
Участники Городокской операции
Участники Белорусской операции (1944)
Участники Висло-Одерской операции
Участники Нижнесилезской наступательной операции
Участники Верхнесилезской наступательной операции
Воинские части и формирования — участники Берлинской битвы
Участники Пражской операции
Воинские части и формирования, расформированные в 1946 году
Участники Орловской операции